Миро́нівка (до 1945 року — Старий Баявут, Ескі-Баявут; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.